Insula Prince of Wales poate să se refere la:

Insula din Arhipelagul Arctic Canadian, Canada
Insula din Alaska, SUA
Insula din strâmtoarea Torres aparținând de statul Queensland din Australia
fostul nume al insulei Penang din Malaysia